Der Grand Prix Hassan II 2017 war ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 16. April 2017 in Marrakesch stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2017 und wurde auf im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Houston die US Men’s Clay Court Championships gespielt, welche genau wie der Grand Prix Hassan II zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Vorjahressieger waren im Einzel Federico Delbonis, im Doppel Guillermo Durán und Máximo González.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 482.060 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 540.310 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 8. bis 9. April 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 144 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 138 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 137 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Marrakesch